La Qatar Crown Prince Cup 2013 è la dicionovesima edizione della coppa. A questa edizione prendono parte le migliori quattro squadre della Qatar Stars League 2012-2013.

Partecipanti

Tabellone

Semi-Finali

Finale

Collegamenti esterni 

2013